Jako trať 122 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě
 Železniční trať Praha-Smíchov – Hostivice
 Železniční trať Rudná u Prahy – Hostivice

122